The Desperado (The Desperado) – cortometraggio muto western statunitense del 1910 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
The Desperado (The Desperado) – cortometraggio muto western statunitense del 1914 diretto da Gilbert P. Hamilton
The Desperado (The Desperado) – cortometraggio muto western statunitense del 1916 diretto da Rupert Julian
Desperado (The Desperado) – film statunitense del 1954 diretto da Thomas Carr